Birnbaum är ett efternamn.

Personer med efternamnet
 Daniel Birnbaum
 Karl (Joseph Eugen) Birnbaum
 Nathan Birnbaum
 Nathan Birnbaum (George Burns)